Świdy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Świdy, un village dans la voïvodie de Lublin
 Świdy, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie